Panamá puede referirse a la república situada en América Central y a los siguientes lugares relacionados:

 Panamá, capital del país;
 Panamá, una provincia del país;
 Panamá, distrito capital de la provincia del mismo nombre;
 Arquidiócesis de Panamá, primera diócesis en tierra firme del nuevo mundo;
 Panamá Oeste, otra provincia del país;
 Canal de Panamá, vía interoceánica de dicho país que une los océanos Pacífico y Atlántico;
 Panamá Viejo, sitio arqueológico donde estuvo ubicado anteriormente la ciudad de Panamá hasta 1671.

También se puede referir a antiguas entidades subnacionales:
 Real Audiencia de Panamá; en el Virreinato de Nueva Granada;
 Estado Soberano de Panamá, subdivisión de los Estados Unidos de Colombia;
 Departamento de Panamá, subdivisión del Estado Soberano de Panamá;
 Departamento de Panamá, antigua subdivisión de Colombia, sucesora del Estado federado y predecesora de la república actual.

También se refiere a las siguientes localidades que no están en la república de Panamá:
 Panamá, ciudad del estado de Goiás, Brasil;
 Panamá, ciudad del estado de Maranhão, Brasil.
 Panamá, vereda del municipio de Soacha en Colombia, perteneciente al Corregimiento 1 (Sur), aledaña al casco urbano.

También se puede referir a:
 Sterculia apetala, también llamado árbol panamá:
 Sombrero Panamá, sombrero tradicional de Ecuador;
 Enfermedad de Panamá, enfermedad que sufre el banano;
 Escándalo de Panamá, escándalo financiero en alusión a la quiebra de la Compañía Francesa del Canal de Panamá;
 Papeles de Panamá, filtración de documentos hecha en 2016;
 Criatura de Panamá, globster descubierto en 2009.
 Panamá, película ecuatoriana de 2020.

También puede referirse a las siguientes personas:
 Panamá Al Brown, boxeador panameño.

Panama (sin tilde) puede referirse a:
 Panama City (Florida), ciudad del estado de Florida, en Estados Unidos;
 Panama City Beach (Florida), ciudad del estado de Florida, en Estados Unidos;
 Panama (Illinois), ciudad del estado de Illinois, en Estados Unidos;
 Panama (Iowa), ciudad del estado de Iowa, en Estados Unidos;
 Panama (Nebraska), ciudad del estado de Nebraska, en Estados Unidos;
 Panama (Nueva York), villa del estado de Nueva York, en Estados Unidos;
 Panama (Oklahoma), ciudad del estado de Oklahoma, en Estados Unidos;
 Panama (jazz), una melodía de jazz;
 Panama (canción), una canción de Van Halen;
 Panama Hattie, un teatro musical;
 Panama, capítulo de la serie Prison Break;
 PANAMA, un método criptográfico.